Asas – obniżony za pomocą podwójnego bemola dźwięk a
 Język asas
 Asas de Portugal – zespół akrobacyjny sił powietrznych Portugalii

Zobacz też 
 ASAS (All Sky Automated Survey) – polski projekt automatycznych teleskopów